Les Veilleurs peut faire référence à :

Politique 

Les Veilleurs, mouvement d'opposition et de réflexion sur des questions de sociétés contemporaines (mariage des couples de même sexe, gestation pour autrui, écologie au sens large, financiarisation de l'économie, etc.).

Religion 

Fraternité spirituelle des Veilleurs, un ordre protestant.

Littérature et bande dessinée 
 Les Veilleurs de l'apocalypse, roman d’espionnage de Robert Ludlum paru en 1997 ;
 Les Veilleurs, roman de Vincent Message paru en 2009 ;
 Les Veilleurs,  de L'Histoire secrète, série de bandes dessinées de Jean-Pierre Pécau et d'Igor Kordey, paru en 2009 ;
 Les Veilleurs, recueil de nouvelles écrites par Connie Willis et paru en 2013.

Films, téléfilms, documentaires 
 Veilleurs du Lagon, un film documentaire franco-britannique réalisé par Oliver Dickinson, sorti en 2011.

Chevalerie 

 Les Veilleurs, fraternité mystique née sur le modèle des veilleurs de nuit et de l'Ordre des Veilleurs du Temple , développant l'idée d'être des sentinelles discrètes protégeant leurs pairs.

Notes et références

Voir aussi 

 Veilleur de nuit
 Veilleuse